Hardin é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Hardin (Illinois)
Condado de Hardin (Iowa)
Condado de Hardin (Kentucky)
Condado de Hardin (Ohio)
Condado de Hardin (Tennessee)
Condado de Hardin (Texas)

Desambiguações de topônimos